The Winning Punch – film del 1910 diretto da Harry Solter
 The Winning Punch – film del 1912 diretto da Harry Solter
 The Winning Punch – film del 1913 diretto da Edward Dillon